Вайс (,  — белый) — немецкая и еврейская фамилия, а также топоним.

Персоналии 
 Вайс, Ави (род. 1944) — президент «Коалиции обеспокоенных евреев».
 
 Вайс, Бронислава (1910—1987) — цыганская поэтесса.
 Вайс, Вальтер (1890—1967) — немецкий генерал-полковник.
 Вайс, Вильгельм (1892—1950) — редактор нацистской газеты «Фёлькишер Беобахтер».
 
 Вайс, Владимир Ефимович (1941—2013) — российско-австралийский дирижёр, музыкальный педагог.
 Вайсс, Гайя (род. 1981) — французская модель и актриса.
 Вайс, Геральд (1960—2018) — немецкий метатель копья.
 Вайс, Грегор (род. 1941) — американский гимнаст.
 Вайс, Григорий Львович (Вайспапир, 1908—?) — советский журналист, писатель.
 Вайсс, Джанет (род. 1965) — американская барабанщица, участница групп Sleater-Kinney и Quasir.
 Вайс, Джон (1932—2013) — канадский политик.
 Вайс, Джордж Дэвид (1921—2010) — американский поэт и композитор-песенник.
 Вайс, Джуди (род. 1972) — немецкая певица.
 Вайс, Дитер (род. 1959) — немецкий историк.
 Вайс, Ева Юрьевна — солистка-вокалистка концертного объединения «Эстрада» Москонцерта, заслуженная артистка России.
 Вайс, Елена (1909—1988) — чилийская пианистка.
 Вайс, Ида Соломоновна (известна под сценическим псевдонимом Аида Ведищева; род. 1941) — эстрандая певица, дочь С. И. Вайса.
 Вайс, Илья — российский журналист; основатель, издатель и редактор газеты «iностранец».
 Вайс, Йиржи (1913—2004) — чехословацкий кинорежиссёр.
 
 Вайс, Карел (1862—1944) — чехословацкий композитор.
 Вайсс, Карл Фридрих (1901—1981) — немецкий физик-ядерщик.
 Вайсс, Клод-Мариус (1799—1864) — французский политик, сенатор, министр внутренних дел, префект департамента Рона.
 Вайс, Кутти (1906—1995) — немецкий легкоатлет и хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.
 Вайс, Майкл (род. 1976) — американский фигурист.
 Вайсс, Манфред (1943—1962) — восточногерманский пограничник.
 Вайс, Мартин (1903—1984) — гауптшарюфрер СС, военный преступник.
 Вайс, Мартин Готтфрид (1905—1946) — оберштумбаннфюрер СС, комендант концлагеря Дахау, военный преступник.
 Вайс, Леопольд (Мухаммад Асад; 1900—1992) — австрийский журналист, пакистанский дипломат.
 Вайс, Найджел (1936—2020) — южноафриканский астрофизик и математик.
 Вайс, Отто (1914—?) — немецкий фигурист-парник.
 Вайс, Петер (1916—1982) — немецко-шведский писатель и художник.
 
 Вайс, Пьер Шарль (1779—1866) — французский библиотекарь, библиограф и литератор.
 Вайсс, Райнер (род. 1932) — американский физик немецкого происхождения.
 Вайсс, Рудольф (1899—1945) — немецкий политический деятель, бригадефюрер СС, руководитель СС и полиции в Николаеве.
 Вайс, Рут Долорес (род. 1978) — израильская певица.
 Вайс, Рэйчел (род. 1970) — британско-американская актриса.
 Вайс, Сергей Александрович (1923—1943) — член таганрогской антифашистской подпольной организации.
 Вайс, Сильвиус Леопольд (1687—1750) — немецкий композитор.
 Вайс, Соломон Иосифович (1886—1968) — советский учёный-медик, стоматолог и одонтолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Вайс, Состен (1872—1941) — люксембургский художник.
 Вайс, Тобиас (род. 1985) — немецкий футболист.
 Вайс, Ференц (; 1885—1942 или 1943) — венгерский футболист, судья и тренер еврейского происхождения.
 Вайс, Франц (1893—1944) — венгерско-нидерландский композитор и пианист еврейского происхождения.
 Вайс, Фредерик (род. 1977) ― французский профессиональный баскетбольный игрок.
 Вайсс, Ханс Михаэль (род. 1965) — немецкий футбольный тренер.
 Вайс, Шевах (1935—2023) — израильский политический деятель.
 Вайс, Эмерико (Emérico Weisz, 1911—2007) — мексиканский фотограф.
 Вайс, Эрих (известный под сценическим именем Гари Гудини; 1874—1926) — американский иллюзионист.
 Вайс, Эрнст (1882—1940) — австрийский писатель и врач еврейского происхождения.
 Вайс, Эрнст Давид (1902—?) — советский разведчик.
 Вайс, Яаков (1924—1947) — еврейский подпольщик Иргуна, казнённый британцами.
 Вайсс, Ян (1872—1972) — чешский писатель-фантаст, один из основоположников чешской научной фантастики.

 Вайс-Манн, Эдит (1885—1951) — немецкая клавесинистка.

Вымышленные персонажи 
 Жанетт Вайс — персонаж мюзикла и кинофильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
 Иоганн Вайс — персонаж романа и кинофильма «Щит и меч».
 Джинджер Вайс — персонаж романа Дина Кунца «Незнакомцы».
 Weiss Schnee — персонаж мультсериала RWBY
 Weiss Monika — персонаж многопользовательской компьютерной игры Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Топоним 
 Вайс (приток Зига) — река в Германии.

См. также